Phocion (griechisch Φωκίων) ist der Name folgender Personen:

 Phokion (um 402/401–318 v. Chr.), athenischer Politiker und Feldherr
 Phocion Rossollin (1837–1911), französischer olympischer Segler
 Phokion J. Tanos (1898–1972), Kunst- und Antiquitätenhändler
 Phocion Francescakis (1910–1992), griechisch-französischer Rechtswissenschaftler